Ivar Sandström kan syfta på: 

* Ivar Sandström (1852-1889), svensk anatom, bisköldkörtlarnas upptäckare
 Ivar Sandström (1889-1917), svensk militär och flygpionjär